Don Quijote se poate referi la:

 1605 Don Quijote (în spaniolă) este titlul și numele obișnuit al personajului principal din romanul Iscusitul hidalgo Don Quijote de La Mancha de Miguel de Cervantes.  El a inspirat multe adaptări, inclusiv:

Muzică și balet 
 1869 Don Quijote (1869) – balet de Marius Petipa, muzica de Léon Minkus;
 1898 Don Quijote – un poem simfonic de Richard Strauss;
 1910 Don Quijote – operă de Jules Massenet;

Film 
 1909 Don Quichotte (film din 1909) – film francez de Georges Méliès;
 1957 Don Quijote – film sovietic, regia Grigori Kozințev  
 1992 Don Quijote (film din 1992) – film anglo-spaniol în regia lui Orson Welles și Oscar Dancigers turnat în 1959, finalizaz de Jesús Franco în 1992;

Don Quijote